Нича Летпитаксинчай (; родилась 14 августа 1991 года в Бангкоке, Таиланд) — таиландская теннисистка; победительница 16 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Нича в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (14)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Таиланда